Евге́ний Мироно́вич:
 Миронович, Евгений Васильевич (род. 1955) — польский и белорусский историк.
 Миронович, Евгений Фёдорович (1917—1980) — белорусский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1972). При рождении — Анатолий (Тэвель) Моисеевич Финкельштейн.